Michel Vaillant est une série de bande dessinée créée par Jean Graton et Philippe Graton ;
Michel Vaillant est une série télévisée d'animation franco-américaine créée d'après la série de bande dessinée Michel Vaillant de Jean Graton et Philippe Graton ;
Michel Vaillant est un film de 2003 réalisé par Louis-Pascal Couvelaire et scénarisé par Luc Besson et Gilles Malençon, inspiré par la bande dessinée du même nom ;
Michel Vaillant est le héros de la bande dessinée Michel Vaillant, créé par Jean Graton et Philippe Graton ;
Michel Vaillant et Michel Vaillant (bande originale du film) sont deux albums du groupe Archive, sortis à l'occasion du film du même nom.